Bælg har flere betydninger:

 Bælg: lystæt, bevægelig forbindelse, ofte af sort lærred, der forbinder objektiv og apparat i et kamera eller forstørelsesapparat. Også om bælgslusen mellem to sammenkoblede togvogne. Den bevægelige del (udtræksdelen) af en harmonika. Foldet forbindelsesled, overgangsstykke, fx af kunststof eller gummi.
 Bælg: mave, bug; pelsdyrskind, fx rævebælg
 Bælg: midterdel af skib, midt i skibsskrog
 Blæsebælg (luftpuster, især i smedjer og til orgler, fx harmonium)

Botanik 
 Bælgfrugt – en-bladet og en-rummet kapselfrugter med en enkelt række frø og to klapper.
 Medlemmerne af ærteblomst-familien kaldes også bælgplanter, og et antal slægter i familien har navne med bælg: blærebælg, rundbælg, fladbælg, sneglebælg m.fl.